Australia
Altona – quartiere di Melbourne

Canada
Altona –  città del Canada

Germania
Altona – distretto della città di Amburgo
Altona-Altstadt – quartiere del suddetto
Altona-Nord – quartiere del suddetto
Altona – distretto della città di Eldena

Stati Uniti d'America
Altona – città dello stato di New York
Altona – città dell'Indiana
Altona – villaggio dell'Illinois
Altona – census-designated place del Colorado